Обухов:
 Обухов Анатолій Юхимович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Василь Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Віктор Тимофійович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Микола Семенович — Герой Соціалістичної Праці
 Обухов Микола Феоктистович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Олександр Афанасійович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Олександр Васильович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Олександр Григорович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Олександр Михайлович (1918–1989) — російський геофізик, академік АН СРСР (1970).
 Обухов Павло Матвійович (1820–1869) — російський металург.
 Обухов Сергій Іванович — бригадир гірників очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта імені XIX з'їзду КПРС» державного підприємства «Луганськвугілля», Герой України.
 Обухов Тимофій Петрович — Герой Радянського Союзу
 Обухов Федір Михайлович — повний кавалер ордена Слави

Див. також 
 Обухів (значення)
Російські прізвища